Герб О́мска — официальный символ города Омска. Современный герб был утверждён 16 апреля 2014 года решением Омского городского совета. Описывается он так:

История 

Первый герб Омска был утверждён императрицей Екатериной II 17 марта 1785 года после получения в 1782 году Омской крепостью статуса заштатного города Тобольского наместничества. Герб представлял собой французский геральдический щит, в верхней части которого находился герб Тобольский, а в нижней части находилась кирпичная линия укреплений.

В ноябре 1823 года административные изменения привели к образованию Омской области. По этому причине городу нужен был новый герб. Его проект, сделанный в Омске, представлял собой щит, в красном поле которого изображён скачущий на серебряном коне золотой всадник в национальной казахской одежде. Такой персонаж был выбран как выражающий характерную черту народа, кочевавшего тогда по Омской области. Герольдия Сибирского комитета признала этот герб соответствующим правилам, и 8 августа 1824 года он был утверждён Сибирским комитетом.

В 1854 году Омск стал центром образованной Области Сибирских Киргизов, однако новый герб города принят так и не был, поскольку область просуществовала всего 14 лет. Известен лишь проект герба — в красном поле щита положенные накрест копья, поверх которых голова коня. В последующем этот герб был использован для Тургайской области в 1868 году.

В 1868 году административное деление региона снова изменилось. Была создана Акмолинская область, в которой Омск продолжал оставаться главным, хотя и в статусе уездного города. В связи с чем 5 июля 1878 года был утверждён новый герб для города Омска, полностью повторяющий герб Акмолинской области.

Позднее, 22 июня 1973 года Омский городской совет депутатов трудящихся утвердил новый вариант герба города:

20 марта 2002 года решением Омского городского совета от 20.03.2002 № 481 «Об утверждении Положения о символике города Омска» был принят современный вариант герба города, воспроизводящий герб 1785 года.

Новый герб города выбирался в течение нескольких лет. Центр гербоведческих и генеалогических исследований Института всеобщей истории РАН рекомендовал исторический вариант, данный Омску Екатериной II. Некоторые омичи критиковали его символизм, полагая, что такой герб значит, что в Омске "нет ничего, кроме кирпичного забора". Однако это мнение, в свою очередь, подверглось критике со стороны специалистов в области геральдики, которые высоко оценили герб за его "лаконичность, безусловное преимущество в сравнении с многословными гербами с большим нагромождением фигур... ёмкость символа, так как город основывался как крепость, как центр Сибирской оборонительной линии" 16 апреля 2014 года во втором чтении омские депутаты приняли исторический вариант герба.

Примечания

Ссылки 

Герб
Омск
2010-е годы в Омской области
Появились в 2014 году в России
Гербы с башенными коронами
Гербы с изображением крепостной стены
Гербы с изображением лаврового венка
Гербы с воинами-щитодержателями
Гербы с изображением трав
Гербы с изображением пешего воина, вооружённого огнестрельным оружием
Гербы с изображением пешего воина, вооружённого саблей